Гонча́рный переу́лок — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Во Владимире:
 Ново-Гончарный переулок.
 Старо-Гончарный переулок.
 Гончарный переулок — улица в Екатеринбурге.
 Гончарный переулок — улица в Краснодаре.
 В Москве:
 1-й Гончарный переулок.
 2-й Гончарный переулок.
 1-й Гончарный переулок — улица в Новосибирске.
 Гончарный переулок — улица в Пскове.
 В Ростове-на-Дону:
 1-й Гончарный переулок.
 2-й Гончарный переулок.
 3-й Гончарный переулок.
 1-й Гончарный переулок — улица в Серпухове.

Украина 
 Гончарный переулок — улица в Житомире.

См. также 
 Гончарный проезд
 Гончарная набережная
 Гончарная улица